Noyen kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Noyen-sur-Seine, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Noyen-sur-Sarthe, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire,